

Топоніми 
 Амамі — група островів в Японії, у Тихому океані.
 Амамі-Осіма — острів в Японії, з групи островів Амамі.
 Амамі — місто в Японії, у префектурі Каґошіма.